Tammi ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Tammi, finnischer Videoregisseur
 Jukka Tammi (* 1962), finnischer Eishockeytorwart
 Maija Tammi (* 1985), finnische Fotografin

Siehe auch:
 Tammy
 Tami